

Geografia
 Höhn – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone
 Carola Höhn – attrice tedesca
 Immanuel Höhn – calciatore tedesco
 Fritz Höhn – militare e aviatore tedesco
 Reinhard Höhn – giurista e accademico tedesco

Pagine correlate
 Hohn